Salomeus är ett släkte av kräftdjur. Salomeus ingår i familjen Alpheidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Salomeus